Hetaeriinae  — подсемейство жуков из семейства карапузиков.

Распространение 
Распространены в Неотропике, но есть некоторые виды за пределами Неотропики, например, голарктический род Hetaerius (ассоциируются с муравьями рода Formica) и палеарктические Satrapes, Sternocoelis и Eretmotus.

Экология 
В подсемействе представлены большинство мирмекофильных представителей карапузиков. Многие представители Hetaeriinae ассоциируются с кочевыми муравьями из подсемейства Ecitoninae. Однако несколько других групп муравьёв также известны как хозяева Hetaeriinae, в особенности Attini, Formicinae (Formica, Lasius) и Myrmecinae (Pheidole, Solenopsis), и даже некоторые термиты подсемейства Nasutiterminae.

Систематика 
В подсемействе насчитывается около 315 видов. Примерно две трети всех ниже перечисленных родов — монотипные, или же содержит пару очень похожих видов. Это всё потому, что морфологическое разнообразие группы очень велико. До сих пор многие роды ожидают описания.

Перечень родов 

 
 Aneuterapus Reichensperger, 1958
 Aristomorphus Lewis, 1913
 Attalister Bruch, 1937 
 Aphanister Reichensperger, 1933
 Aritaerius Kovarik & Tishechkin, 2004
 Anasynodites Reichensperger, 1935 
 Alloiodites Reichensperger, 1939
 Aemulister Reichensperger 1938
 Bastactister Reihensperger, 1939
 Cachexia Lewis, 1888 
 Chelonosternus Bickhardt, 1909
 Coelister Bickhardt, 1917
 Colonides Schmidt, 1889
 Cyclechinus Bickhardt, 1917
 Chelyocephalus Schmidt, 1983
 Cossyphodister Reichensperger, 1936
 Cheilister Reichensperger, 1924
 Clientister Reichensperger, 1935 
 Convivister Reichensperger, 1936 
 Chrysetaerius Reichensperger, 1923
 Daptesister Helava in Helava, Howden & Ritchie, 1985
 Daitrosister Helava in Helava, Howden & Ritchie, 1985
 Discoscelis Schmidt, 1889
 Ecclisister Reichensperger, 1935 
 Enicosoma Lewis, 1904 
 Euxenister Reichensperger, 1923
 Eurysister Helava in Helava, Howden & Ritchie, 1985
 Euclasea Lewis, 1888
 Eretmotus Lacordaire, 1854
 Ecitonister Reichensperger, 1923
 Fistulaster Helava in Helava, Howden & Ritchie, 1985
 Glyptosister Helava in Helava, Howden & Ritchie, 1985
 Gallaster Helava in Helava, Howden & Ritchie, 1985
 Hetaerimorphus Schmidt, 1893 
 Hemicolonides Reichensperger, 1939
 Haeterius Erichson, 1834 
 Hetaeriobius Reichensperger, 1925 
 Hetaeriodes Schmidt, 1893
 Hippeutister Reichensperger, 1935
 Hesperodromus Schmidt, 1889
 Homalopygus Boheman, 1858
 Inquilinister Helava in Helava, Howden & Ritchie, 1985
 Iugulister Reichensperger, 1958 
 Kleptisister Helava in Helava, Howden & Ritchie, 1985
 Latronister Reichensperger, 1932
 Leptosister Helava in Helava, Howden & Ritchie, 1985
 Lissosternus Lewis, 1905
 Mesynodites Reichardt, 1924 
 Metasynodites Reichensperger, 1930 
 Monotonodites Reichensperger, 1939 
 Morphetaerius Reichensperger, 1939
 Murexus Lewis, 1907
 Nevermannister Reichensperger, 1938 
 Nomadister Borgmeier, 1948 
 Notocoelis Lewis, 1900
 Nymphister Reichensperger, 1933 (Nymphister kronaueri)
 Oudaimosister Helava in Helava, Howden & Ritchie, 1985
 Oaristes Helava in Helava, Howden & Ritchie, 1985
 Opadosister Helava in Helava, Howden & Ritchie, 1985
 Panoplitellus Hedicke, 1923
 Parasynodites Bruch, 1930 
 Paratropinus Reichensperger,1923
 Paroecister Reichnsperger, 1923
 Parodites Reichensperger, 1923 
 Pinaxister Reichensperger, 1939 
 Plagioscelis Bickhardt, 1917 
 Plaumannister Reichensperger, 1958 
 Poneralister Bruch, 1929 
 Procolonides Reichensperger, 1935
 †Promyrmister Zhou, Ślipiński & Parker, 2019
 Pselaphister Bruch, 1926
 Psalidister Reichensperger, 1924
 Pterotister Reichensperger, 1939
 Pulvinister Reichensperger, 1933
 Renclasea Tishechkin & Caterino, 2009
 Reninoides Helava in Helava, Howden & Ritchie, 1985
 Reninopsis Helava in Helava, Howden & Ritchie, 1985
 Sterncoelopsis Reichensperger, 1923
 Synoditinus Reichensperger, 1929
 Symphilister Reichensperger, 1923
 Scapicoelis Marseul, 1862
 Scapolister Borgmeier, 1930
 Sternocoelis Lewis, 1888
 Synetister Reichensperger, 1924
 Satrapes Schmidt, 1885
 Teratolister Bruch, 1930
 Teratosoma Lewis, 1885 
 Troglosternus Bickhardt, 1917
 Tubulister Borgmeier, 1948
 Tylois Marseul, 1864
 Terapus Marseul, 1862
 Thaumataerius Mann, 1923
 Termitoxenus Schmidt, 1889
 Termitolister Bruch, 1930
 Trichoreninus Lewis, 1891
 Ulkeus Horn, 1885 
 Ulkeopsis Helava, 1985
 Wasmannister Bruch, 1929
 Voratister Helava, 1989
 Xylostega Reichensperger, 1923
 Xenister Borgmeier, 1929

Примечания 

Карапузики
Мирмекофилы
Подсемейства насекомых